Ulkujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Ulkujärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (6,12 ha)
Ulkujärvi (Karesuando socken, Lappland, 759027-177494), sjö i Kiruna kommun,  (15,2 ha)
Ulkujärvi (Karesuando socken, Lappland, 759246-177778), sjö i Kiruna kommun,  (6,98 ha)

Finland
Ulkujärvi (sjö i Lappland, lat 66,88, long 25,25)
Ulkujärvi (sjö i Lappland, lat 66,50, long 26,68)
Ulkujärvi (sjö i Norra Österbotten)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn